Lancaster County je název čtyř okresů (counties) v USA:

 Lancaster County (Nebraska)
 Lancaster County (Pensylvánie)
 Lancaster County (Jižní Karolína)
 Lancaster County (Virginie)